Tonaca, spesso sinonimo di tunica, può riferirsi a:

Anatomia
In anatomia tonaca è una guaina, composta da alcuni strati cellulari, che riveste un organo o una sua porzione.

Tonaca mucosa
Tonaca albuginea
Tonaca sierosa

Occhio 
Tonaca nervosa (o retina)
Tonaca vascolare (o uvea) 
Tonaca fibrosa

Vasi sanguigni 
Tonaca intima
Tonaca media
Tonaca avventizia

Abbigliamento
Abito talare
Abito religioso
Tunica (abbigliamento)

Pagine correlate
Tunica

Altri progetti